Schwartzia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Schwartzia ingår i familjen Marcgraviaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Schwartzia